Huffmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Huffmann (1930–2011), deutscher Neurologe
 Harald Huffmann (1908–1992), deutscher Feldhockey-Spieler
 Helmuth Huffmann (1891–1975), deutscher Generalleutnant
 Johann-Friedrich Huffmann (* 1954), deutscher Publikationsdienstleister und Sachbuchautor

Siehe auch:

 Huffman